Emmet Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Emmet Township (Arkansas)
 Emmet Township (Illinois)
 Emmet Township (Iowa)
 Emmet Township (Minnesota)
 Emmet Township (Nebraska)
 Emmet Township (South Dakota)

Siehe auch:

 Emmett Township